Durante la sua carriera ha collaborato con gruppi come i Galliano, gli Incognito, i Jamiroquai e con la cantante australiana Kylie Minogue. È anche conosciuta con lo pseudonimo di Auntie Val.

Discografia 
 1998 - Misunderstanding
 1999 - For What It Is

Note

Voci correlate 
 Galliano

Collegamenti esterni